Isabelle Hayeur, cinéaste québécoise
 Isabelle Hayeur (1969-), artiste plasticienne québécoise